Стич — многозначный термин:

 Стич — вымышленный инопланетный персонаж, главный герой франшизы «Лило и Стич».

Фамилия 
 Стич, Джордж Франклин (более известный как Форд Стерлинг; 1882—1939) — американский комик и актёр.
 Стич, Рис (род. 1989) — гибралтарский футболист.